7-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин прошёл в 1995 году в Тунисе (Тунис) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Кении.

Команды-участницы 
Ангола, Замбия, Кения, Маврикий, Нигерия, Тунис.

Итоги

Положение команд 

Чемпионаты Африки по волейболу среди женщин
1995 год в волейболе